Abu Tir ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Abu Tir (* 1951), Minister der palästinensischen Hamas
 Ziyad Abu Tir (* 1973), Kommandant des „Islamischen Heiligen Krieges“